Les Élections régionales de 2013 en Carinthie (Landtagswahl in Kärntern 2013) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

2013
Carinthie
Politique en mars 2013